Симионато () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Симионато, Джульетта (1910—2010) — итальянская оперная певица.
 Симионато, Кьяра (род. 1975) — итальянская конькобежка.